Campuzano est un apodo'' (pseudonyme) porté par plusieurs matadors espagnols :
Campuzano peut également désigner :

Pseudonyme 

Giuseppe Campuzano (1969-2013), philosophe et artiste péruvien ;
José Antonio Rodríguez Pérez, matador espagnol ;
Tomás Rodríguez Pérez, matador espagnol.

Patronyme 

Carles Campuzano i Canadés, homme politique espagnol;
 (1945-), pianiste espagnol;
Francisco Plutarco Elías Campuzano, président du Mexique;
José Luis Campuzano, bassiste espagnol;
José María Heredia y Campuzano, poète cubain;
Víctor Campuzano, footballeur espagnol.
Patronyme hispanique